|-
| 139401 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139402 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139403 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139404 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139405 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139406 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139407 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139408 - ||  || 18 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139409 - ||  || 21 iulie 2001 || Reedy Creek || 
|-
| 139410 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139411 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139412 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139413 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139414 - ||  || 20 iulie 2001 ||  || , 
|-
| 139415 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139416 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139417 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139418 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139419 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139420 - ||  || 17 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139421 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139422 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139423 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139424 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139425 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139426 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139427 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139428 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139429 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139430 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139431 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139432 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139433 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139434 - ||  || 16 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139435 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139436 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139437 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139438 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139439 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139440 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139441 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139442 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139443 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139444 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139445 - ||  || 26 iulie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 139446 - ||  || 23 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139447 - ||  || 23 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139448 - ||  || 24 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139449 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139450 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139451 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139452 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139453 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139454 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139455 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139456 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139457 - ||  || 19 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139458 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139459 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139460 - ||  || 26 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139461 - ||  || 29 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139462 ||  || 22 iulie 2001 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 139463 - ||  || 20 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139464 - ||  || 22 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139465 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139466 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139467 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139468 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139469 - ||  || 19 iulie 2001 || OCA-Anza || , 
|-
| 139470 - ||  || 30 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139471 - ||  || 31 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139472 - ||  || 24 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139473 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139474 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139475 - ||  || 28 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139476 - ||  || 30 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139477 - ||  || 30 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139478 - ||  || 19 iulie 2001 ||  || 
|-
| 139479 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139480 - ||  || 8 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139481 - ||  || 3 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139482 - ||  || 7 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139483 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139484 - ||  || 8 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139485 - ||  || 14 august 2001 ||  || 
|-
| 139486 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139487 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139488 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139489 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139490 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139491 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139492 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139493 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139494 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139495 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139496 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139497 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139498 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139499 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139500 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-